Häädemeeste (gemeente), een gemeente in de Estlandse provincie Pärnumaa
 Häädemeeste (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Häädemeeste
 Häädemeeste (rivier), een rivier in Estland